Egebjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Egebjerg (Ballerup Sogn) – en bebyggelse i Ballerup Sogn, Ballerup Kommune
 Egebjerg (Ejsing Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ejsing Sogn, Holstebro Kommune
 Egebjerg (Ferslev Sogn) – en bebyggelse i Ferslev Sogn, Frederikssund Kommune
 Egebjerg (Filskov Sogn) – en bebyggelse i Filskov Sogn, Billund Kommune
 Egebjerg (Grimstrup Sogn) – et areal i Grimstrup Sogn, Esbjerg Kommune
 Egebjerg (Hejnsvig Sogn) – en bebyggelse i Hejnsvig Sogn, Billund Kommune
 Egebjerg (Holsted Sogn) – et areal i Holsted Sogn, Vejen Kommune
 Egebjerg (Horsens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Hansted Sogn, Horsens Kommune
 Egebjerg (Hvidbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvidbjerg Sogn, Struer Kommune
 Egebjerg (Kirkeby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirkeby Sogn, Svendborg Kommune
 Egebjerg (Kølkær Sogn) – et areal i Kølkær Sogn, Herning Kommune
 Egebjerg (Odsherred Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Egebjerg Sogn, Odsherred Kommune
 Egebjerg (Skibinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skibinge Sogn, Vordingborg Kommune
 Egebjerg (Svenstrup Sogn) – et areal i Svenstrup Sogn, Sønderborg Kommune
 Egebjerg (Sønder Kirkeby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønder Kirkeby Sogn, Guldborgsund Kommune
 Egebjerg (Vetterslev Sogn) – en bebyggelse i Vetterslev Sogn, Ringsted Kommune
 Egebjerg (Vridsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vridsted Sogn, Viborg Kommune
 Egebjerg (Ådum Sogn) – et areal i Ådum Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Egebjerg (Jammerbugt Kommune) – areal i Lerup Sogn og Øster Svenstrup Sogn i Jammerbugt Kommune
 Egebjerg (Ugilt Sogn) – en hovedgård i Ugilt Sogn i Hjørring Kommune